Tal vez puede hacer referencia a:

«Tal vez» (2003), canción de Ricky Martin.
«Tal vez» (2006), canción de Kudai.
«Tal vez» (2019), canción de Paulo Londra.
 «Tal vez, quizá» (2001), canción de Paulina Rubio.